Catedrala din Chișinău se poate referi la următoarele lăcașe de cult:

Catedrala Mitropolitană din Chișinău – principalul lăcaș de cult ortodox din Chișinău.
Catedrala Înălțarea Domnului din Chișinău – lăcaș de cult ortodox, construit în 1830.
Catedrala romano-catolică din Chișinău – principalul lăcaș de cult catolic, construit din 1840.